Torre di Santa Maria – comune italiano della provincia di Sondrio
 Torre di Santa Maria – torre della cerchia muraria di Pisa
 Torre di Santa Maria – torre di difesa di Ustica
 Torre de Santa María – comune spagnolo